Килимените акули (Orectolobiformes) са разред акули, наречени така, защото много от членовете им имат богато украсени мотиви, напомнящи на килими. Имат две гръбни перки, без бодли и малка уста, който е пред очите. Много от тях имат мустачки и малки хрилни отвори, като петата цепка припокрива четвъртата. Има тенденция горния лоб на опашната перка да бъде на едно ниво с тялото, докато долния лоб е слабо развит.

Класификация 
Разредът е малък, само около 43 вида в седем семейства и 13 рода:

 Семейство Brachaeluridae Shelton P. Applegate
 Род Brachaelurus James Douglas Ogilby, 1908
 Brachaelurus waddi Marcus Elieser Bloch & J. G. Schneider]], 1801
 Род Heteroscyllium Charles Tate Regan, 1908
 Heteroscyllium colcloughi James Douglas Ogilby, 1908
 Семейство Ginglymostomatidae Theodore Gill, 1862
 Род Ginglymostoma J. P. Müller & Friedrich Gustav Jakob Henle, 1837
 Акула дойка (Ginglymostoma cirratum) Pierre Joseph Bonnaterre, 1788
 Род Nebrius Eduard Rüppell, 1837
 Nebrius ferrugineus Rene Primevere Lesson, 1831
 Род Pseudoginglymostoma Guido Dingerkus, 1986
 Pseudoginglymostoma brevicaudatum Albert C. L. G. Günther, 1867
 Семейство Hemiscylliidae Theodore Gill, 1862
 Род Chiloscyllium J. P. Müller & Friedrich Gustav Jakob Henle, 1837
 Chiloscyllium arabicum Evhen P. Gubanov|Gubanov, 1980
 Chiloscyllium burmensis Guido Dingerkus & Terry C. DeFino, 1983
 Chiloscyllium caerulopunctatum Jacques Pellegrin, 1914
 Chiloscyllium griseum J. P. Müller & Friedrich Gustav Jakob Henle, 1838
 Chiloscyllium hasseltii Pieter Bleeker, 1852
 Chiloscyllium indicum J. F. Gmelin, 1789
 Chiloscyllium plagiosum Edward Turner Bennett, 1830
 Chiloscyllium punctatum J. P. Müller & Friedrich Gustav Jakob Henle, 1838
 Род Hemiscyllium J. P. Müller & Friedrich Gustav Jakob Henle, 1837
 Hemiscyllium freycineti Jean René Constant Quoy & Joseph Paul Gaimard, 1824
 Hemiscyllium galei G. R. Allen & Mark V. Erdmann, 2008
 Hemiscyllium hallstromi Gilbert Percy Whitley, 1967
 Hemiscyllium henryi G. R. Allen & Mark V. Erdmann, 2008
 Hemiscyllium michaeli G. R. Allen & Christine L. Dudgeon, 2010
 Hemiscyllium ocellatum Pierre Joseph Bonnaterre, 1788
 Hemiscyllium strahani Gilbert Percy Whitley, 1967
 Hemiscyllium trispeculare J. Richardson]], 1843
 Семейство Orectolobidae Theodore Gill, 1896
 Род Eucrossorhinus Charles Tate Regan, 1908
 Eucrossorhinus dasypogon Pieter Bleeker, 1867
 Род Orectolobus Charles Lucien Bonaparte, 1834
 Orectolobus floridus Peter R. Last & Justin A. Chidlow, 2008
 Orectolobus halei Whitley, 1940.
 Orectolobus hutchinsi Peter R. Last, Justin A. Chidlow & Leonard Joseph Victor Compagno, 2006.
 Orectolobus japonicus Charles Tate Regan, 1906
 Orectolobus leptolineatus Peter R. Last, John J. Pogonoski & W. T. White, 2010
 Orectolobus maculatus Pierre Joseph Bonnaterre, 1788
 Orectolobus ornatus Charles Walter De Vis, 1883
 Orectolobus parvimaculatus Peter R. Last & Justin A. Chidlow, 2008
 Orectolobus reticulatus Peter R. Last, John J. Pogonoski & William T. White, 2008
 Orectolobus wardi Gilbert Percy Whitley, 1939
 Род Sutorectus Gilbert Percy Whitley, 1939
 Sutorectus tentaculatus W. K. H. Peters, 1864
 Семейство Parascylliidae Theodore Gill, 1862
 Род Cirrhoscyllium H. M. Smith & Lewis Radcliffe, 1913
 Cirrhoscyllium expolitum H. M. Smith & Lewis Radcliffe, 1913
 Cirrhoscyllium formosanum Teng Huo-Tu, 1959
 Cirrhoscyllium japonicum Toshiji Kamohara, 1943
 Род Parascyllium Theodore Gill, 1862
 Parascyllium collare E. P. Ramsay & James Douglas Ogilby, 1888
 Parascyllium elongatum Peter R. Last & John D. Stevens, 2008
 Parascyllium ferrugineum Alan Riverstone McCulloch, 1911
 Parascyllium sparsimaculatum Tomoaki Goto & Peter R. Last, 2002
 Parascyllium variolatum A. H. A. Duméril, 1853
 Семейство Китови акули (Rhincodontidae) J. P. Müller & Friedrich Gustav Jakob Henle, 1839
 Род Rhincodon Andrew Smith, 1828
 Китова акула (Rhincodon typus) Andrew Smith, 1828
 Семейство Stegostomatidae Theodore Gill, 1862
 Род Stegostoma J. P. Müller & Friedrich Gustav Jakob Henle, 1837
 Stegostoma fasciatum Johann Hermann, 1783

Източници